Municipio de New Hope puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Hope (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de New Hope (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Perquimans.
 Municipio de New Hope (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de New Hope (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de New Hope (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de New Hope (condado de Wayne, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de New Hope (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de New Hope (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.